

Localidades

Cazilhac (Aude)
Cazilhac (Hérault)

Desambiguações de topônimos